Cet article présente la liste Swadesh de l'albanais en version complète de 207 mots, accompagnée d'une colonne prononciation utilisant l'alphabet phonétique international. Son but est d'offrir une ouverture sur la langue, en en présentant quelques bases lexicales et phonétiques.

Présentation

Liste 
Symboles utilisés : Pour garder une prononciation lisible, un certain nombre de consonnes généralement dentales en albanais sont représentées par le symbole de la consonne alvéolaire correspondante, sans le diacritique de dentalisation :  au lieu de .

Orthographe 
Lorsque les mots ont des formes multiples (conjugaison des verbes, accords en genre ou en nombre, déclinaisons), l'orthographe retenue est la suivante :
 Verbes : infinitif
 Autres mots : masculin, singulier, nominatif (sujet)
Pour les cas particuliers (pas d'infinitif, nom féminin, nom toujours au pluriel par exemple), c'est la forme la plus simple qui est utilisée.

Prononciation 
La prononciation indiquée est celle du tosque. Les guègues conservent les voyelles nasales, ainsi que le son  qui peut se prononcer , de même que .

Voir aussi

Bibliographie 
 Les langages de l'humanité (Michel Malherbe), Robert Laffont, Paris 1995 -

Articles connexes 
 Albanais
 Liste Swadesh

Liens externes 
  Wiktionnaire : Liste Swadesh
  WikiFjalori (Wiktionnaire en albanais)

Albanais
Langue albanaise